David Bingham (1970-), calciatore scozzese
 David Bingham (1989-), calciatore statunitense